Ginsberg (andere Schreibweisen: Ginsburg, Ginzburg, Ginzberg etc.) ist ein häufig jüdischer Familienname, der sich von der Stadt Günzburg in Schwaben ableitet, und der Name folgender Personen:

 Adolf Ginsberg (1856–1883), deutscher Maler
 Allen Ginsberg (1926–1997), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ascher Ginsberg (1856–1927), bekannt unter seinem Pseudonym Achad Ha'am, Begründer des Kulturzionismus
 Benzion Ginsberg, Deutsch-Jüdischer Architekt, in Israel und Zypern tätig
 Donald Ginsberg (1933–2007), US-amerikanischer Physiker
 Ernst Ginsberg (1904–1964), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 Henry Ginsberg (1897–1979), US-amerikanischer Filmproduzent
 Herbert Ginsberg (1881–1962), deutscher Bankier, Industrieller und Kunstsammler
 Inge Ginsberg (1922–2021), Journalistin, Poetin, Songschreiberin und Sängerin
 Ludwig Ginsberg (1873–1939), deutscher Bankier und Kunstsammler
 Matthias Ginsberg (* 1949), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Morris Ginsberg (1889–1970), britischer Soziologe und Sozialphilosoph
 Rüdiger Ginsberg (1946–2020), deutscher Manager
 Samuel Ginsberg lebte als Walter Germanowitsch Kriwitzki (1899–1941), sowjetischer Offizier und Überläufer des Militärnachrichtendienstes (GRU)

Siehe auch:
 Gainsbourg
 Ginzberg
 Ginzburg
 Yitzchak Ginsburgh
 Ruth Bader Ginsburg

Einzelnachweise 

Familienname